Маломиха́йловка () — село,
Маломихайловский сельский совет,
Покровский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224286701. Население по переписи 2001 года составляло 3036 человек.

Является административным центром Маломихайловского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Яблоновка и ликвидированное село Межи.

Географическое положение 
Село Маломихайловка находится в 6-и км от правого берега реки Каменка,
примыкает к пгт Просяная и селу Маяк.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудами, вдоль которого оно вытянуто на 9 км.
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Просяная в 1-м км.

История 
 1877 год — дата основания как село Веселое.
 1953 год — переименовано в село Маломихайловка.

Экономика 
 ООО «Украина».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Амбулатория.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Дом культуры.

Известные люди 
 В селе родился Герой Советского Союза Иван Клещ.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Свято-успенский храм

Примечания